Vingt-Huit-Décembre ou XXVIII-Décembre ou 28-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

28 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements cités en page d'éphéméride du 28 décembre ou à des événements locaux. Cependant, aucun odonyme contenant cette date écrite en français n'a été recensé à fin 2016.

Graphies en français

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 28 de Diciembre » ou « Veintiocho de Diciembre »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 28 de Diciembre, à Coyoacán, dans la Ciudad de México (ex District fédéral  de Mexico).

Culture et divertissement

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
28